La route nationale 152 désigne notamment :
 Route nationale 152 en Argentine
 Route nationale 152 en Espagne
 Route nationale 152 en France

Voir aussi 
 
 

de:N152 (Frankreich)